Linkswende steht für:

 die österreichische Sektion der trotzkistischen Organisation International Socialist Tendency
 die Studentengruppe Linkswende an der TU Darmstadt, die 1992 unter dem Titel „Novo“ eine Zeitschrift gründete, siehe Novo (Magazin)#Geschichte und Positionen
 eine Richtungsänderung der Jugendorganisation der SPD 1969, siehe Jusos